Il doppio del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori François Jauffret e Jan Kodeš che hanno battuto in finale Harald Elschenbroich e Hans Kary 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 François Jauffret /  Jan Kodeš (Campioni)

 Jürgen Fassbender /  Roger Taylor (quarti di finale)
 Raymond Moore /  Andrew Pattison (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1975